Emerson eller Émerson kan syfta på:
 Emerson (skivbolag) – ett amerikanskt skivbolag från 78-varvareran
 Emerson Electric – ett amerikanskt bolag
 Emerson, Lake & Palmer – ett brittiskt progressivt rockband som bildades 1970

Personer
 Keith Emerson (1944–2016), en brittisk rockmusiker
 Michael Emerson (1954–), en amerikansk skådespelare
 Ralph Waldo Emerson (1803–1882), en amerikansk poet, författare, filosof och transcendentalist
 Émerson Carvalho da Silva (1975–), en brasiliansk tidigare fotbollsspelare
 Emerson Ferreira da Rosa (1976–), en brasiliansk fotbollsspelare
 Emerson Fittipaldi (1946–), en brasiliansk racerförare
 Émerson Leão (1949–), en brasiliansk fotbollstränare och före detta fotbollsspelare

Geografi

Antarktis 

 Mount Emerson,

Kanada 

 Emerson, Manitoba, ort,

USA 

 Emerson, Arkansas, ort, Columbia County, 
 Emerson, Georgia, ort, Bartow County, 
 Emerson, Iowa, ort, Mills County, 
 Emerson, Nebraska, ort, Dixon County, 
 Emerson, New Jersey, ort, Bergen County,